David Jiménez (né en 1971), journaliste ;
  (né en 1992), boxeur costaricien ;
 Antonio David Jiménez (né en 1977), athlète espagnol.